And the Band Played On kan syfta på:

 And the Band Played On (bok) – en dokumentär roman från 1987 av Randy Shilts
 And the Band Played On (film) – en film från 1993 baserad på ovanstående roman
 And the Band Played On (låt av Flash and the Pan) – ett sång från 1978 av Flash and the Pan på albumet Flash & the Pan
 And the Band Played On (låt av Simple Minds) – ett sång från 1995 av Simple Minds på albumet Good News from the Next World